Formuła Acceleration 1 Sezon 2014 – pierwszy sezon Formuły Acceleration 1. Rozpoczął się 25 kwietnia podczas wyścigu na torze Autódromo Internacional do Algarve w Portugalii, a zakończył 19 października na holenderskim torze TT Circuit Assen po pięciu podwójnych rundach.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 składa się z ośmiu rund organizowanych w ramach festiwalu Acceleration 2014. Wyścigi towarzyszą więc wyścigom serii MW-V6 Pickup Series, Legend SuperCup oraz European Stock 600 and 1000 Series.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do każdego wyścigu): 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w sportach motorowych
Formuła Acceleration 1